Ana Pastor kan syfta på:

 Ana Pastor Julián (1957-), en spansk politiker
 Ana Pastor García (1977-), en spansk journalist